Borucice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Borucice, un village de la voïvodie de Łódź
 Borucice, un village de la voïvodie d'Opole